Флаг муниципального образования «Момский национальный наслег» Момского района Республики Саха (Якутия) Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 13 декабря 2007 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

Описание и символика 
Флаг села Хонуу «Момский национальный наслег» Момского района представляет собой зелёное прямоугольное полотнище с округлёнными голубыми полосами, исходящими из верхнего и нижнего углов. Голубые полосы соединяются в одну, проходящую посередине флага.

Полосы, исходящие из верхнего и нижнего углов флага, символизируют протекающие по территории села Хонуу горные реки Индигирка и Мома, а образуемая полоса, идущая посередине флага, в результате слияния означает бурный и могучий поток, дающий жизнь на Момской земле. Белая окантовка по краю рек свидетельствует о суровости северного наслега.

Зелёный цвет — цвет возрождения и плодородия.

Голубой цвет по отношению к площади флага занимает 1/4 часть, ширина средней полосы 20 см, разделяющиеся полосы по 10 см, зелёный цвет занимает 3/4 части.

Отношение ширины флага к его длине — 90:135.

Примечания